

Geografia

Canada 
 St. Hilaire, comune del Québec
 Mont-Saint-Hilaire, città del Québec

Stati Uniti d'America 
 Saint Hilaire, Minnesota

Francia 
In Francia nove comuni hanno il semplice nome di « Saint-Hilaire » :

 Saint-Hilaire, Allier
 Saint-Hilaire, Aude
 Saint-Hilaire, Doubs
 Saint-Hilaire, Alta Garonna
 Saint-Hilaire, Alta Loira
 Saint-Hilaire, Lot
 Saint-Hilaire, Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire, Essonne

Sei antichi comuni ebbero il nome di « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire, Charente, oggi incorporato nel comune di Barbezieux-Saint-Hilaire
 Saint-Hilaire, Creuse, oggi incorporato nel comune di Moutier-Rozeille
 Saint-Hilaire, Lot e Garonna, oggi incorporato nel comune di Villeneuve-sur-Lot
 Saint-Hilaire, Maine e Loira, oggi incorporato nel comune di Saint-Hilaire-Saint-Florent
 Saint-Hilaire, Alta Saona, oggi incorporato nel comune di Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
 Saint-Hilaire, Somme, oggi incorporato nel comune di Lanches-Saint-Hilaire

65 altri comuni hanno un nome che inizia con « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire-au-Temple, Marna
 Saint-Hilaire-Bonneval, Alta Vienne
 Saint-Hilaire-Cottes, Pas-de-Calais
 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Loira
 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Hérault
 Saint-Hilaire-de-Brens, Isère
 Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard
 Saint-Hilaire-de-Briouze, Orne
 Saint-Hilaire-de-Chaléons, Loira Atlantica
 Saint-Hilaire-de-Clisson, Loira Atlantica
 Saint-Hilaire-de-Court, Cher
 Saint-Hilaire-de-Gondilly, Cher
 Saint-Hilaire-de-la-Côte, Isère
 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironda
 Saint-Hilaire-de-Lavit, Lozère
 Saint-Hilaire-de-Loulay, Vandea
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, Lot e Garonna
 Saint-Hilaire-de-Riez, Vandea
 Saint-Hilaire-des-Landes, Ille-et-Vilaine
 Saint-Hilaire-des-Loges, Vandea
 Saint-Hilaire-d'Estissac, Dordogna
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, Charente Marittima, l'antico Saint-Hilaire-Brizambourg.
 Saint-Hilaire-de-Voust, Vandea
 Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Gard
 Saint-Hilaire-du-Bois, Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois, Gironda
 Saint-Hilaire-du-Harcouët, Manica
 Saint-Hilaire-du-Maine, Mayenne
 Saint-Hilaire-du-Rosier, Isère 
 Saint-Hilaire du Touvet, Isère 
 Saint-Hilaire-en-Lignières, Cher
 Saint-Hilaire-en-Morvan, Nièvre
 Saint-Hilaire-en-Woëvre, Mosa
 Saint-Hilaire-Foissac, Corrèze
 Saint-Hilaire-Fontaine, Nièvre
 Saint-Hilaire-la-Croix, Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-la-Forêt, Vandea
 Saint-Hilaire-la-Gérard, Orne
 Saint-Hilaire-la-Gravelle, Loir-et-Cher
 Saint-Hilaire-la-Palud, Deux-Sèvres
 Saint-Hilaire-la-Plaine, Creuse
 Saint-Hilaire-la-Treille, Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Château, Creuse
 Saint-Hilaire-le-Châtel, Orne
 Saint-Hilaire-le-Grand, Marne
 Saint-Hilaire-le-Lierru, Sarthe
 Saint-Hilaire-le-Petit, Marna
 Saint-Hilaire-les-Andrésis, Loiret
 Saint-Hilaire-les-Courbes, Corrèze
 Saint-Hilaire-les-Monges, Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-les-Places, Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Vouhis, Vandea
 Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Nord
 Saint-Hilaire-Luc, Corrèze
 Saint-Hilaire-Petitville, Manche
 Saint-Hilaire-Peyroux, Corrèze
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Loiret
 Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Loire
 Saint-Hilaire-sous-Romilly, Aube
 Saint-Hilaire-sur-Benaize, Indre
 Saint-Hilaire-sur-Erre, Orne
 Saint-Hilaire-sur-Helpe, Nord
 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Loiret
 Saint-Hilaire-sur-Risle, Orne
 Saint-Hilaire-sur-Yerre, Eure-et-Loir
 Saint-Hilaire-Taurieux, Corrèze

2 comuni avevano un nome qui che iniziava per « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire-d'Ayat, Puy-de-Dôme oggi Ayat-sur-Sioule
 Saint-Hilaire-Saint-Florent, Maine e Loira oggi annesso a Saumur, sito dell'antica Abbazia di Saint-Florent-le-Jeune.

9 comuni hanno un nome che termina con « Saint-Hilaire » :
 Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente
 Champagné-Saint-Hilaire, Vienne
 Fargues-Saint-Hilaire, Gironde
 Ferrières-Saint-Hilaire, Eure
 La Caillère-Saint-Hilaire, Vandea
 Lanches-Saint-Hilaire, Somme
 Montgru-Saint-Hilaire, Aisne
 Talmont-Saint-Hilaire, Vandea
 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Haute-Saône

Edifici religiosi 
 chiesa di Saint-Hilaire ad Agen
 chiesa di Saint-Hilaire ad Authon (Loir-et-Cher)
 chiesa di Saint-Hilaire ad Labarthe-Bleys (Tarn)
 chiesa di La Motte-Feuilly a La Motte-Feuilly (Indre)
 chiesa di Saint-Hilaire a Lencloître (Vienne)
 chiesa di Saint-Hilaire a Mazeuil (Vienne)
 chiesa di Saint-Hilaire a Ménétréol-sous-Sancerre (Cher)
 chiesa di Saint-Hilaire a Miglos (Ariège)
 chiesa di Saint-Hilaire nella città di Mont-Saint-Hilaire (Québec, CA)
 chiesa di Saint-Hilaire a Niort (Deux-Sèvres)
 chiesa di Saint-Hilaire a Ousson-sur-Loire (Loiret)
 chiesa di Saint-Hilaire-le-Grand, a Poitiers
 chiesa di Saint-Hilaire a Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

 Abbazia di Saint-Hilaire à Saint-Hilaire  nel dipartimento dell'Aude
 Abbazia di Saint-Hilaire a Ménerbes nel dipartimento di Vaucluse

Persone 
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoologo francese
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), zoologo francese
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805-1895), filosofo, giornalista e uomo politico francese
 Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire, generale francese dell'impero
 Paul de Saint-Hilaire, storico belga
 Gilles Saint-Hilaire, fisico del Québéc e inventore con la sua famiglia della Quasiturbina